Paint (paard), een paardenras
Paint (Pennsylvania), een stad in de Verenigde Staten
PaintShop Pro, een computerprogramma voor beeldbewerking
Microsoft Paint, een grafisch computerprogramma
Paint (2018), Amerikaanse film 
Paint (2020), Amerikaanse film